Neely ist der Familienname folgender Personen:
 Blake Neely (* 1969), US-amerikanischer Komponist
 Bob Neely (* 1953), kanadischer Eishockeyspieler
 Cam Neely (* 1965), kanadischer Eishockeyspieler
 Carrie Neely (1877/1878–1938), US-amerikanische Tennisspielerin
 Jimmy Neely (* um 1930), US-amerikanischer Jazz- und R&B-Musiker

Mark E. Neely (* 1944), US-amerikanischer Historiker
 Matthew M. Neely (1874–1958), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von West Virginia
 Ralph Neely (1943–2022), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Sam Neely (1948–2006), US-amerikanischer Country-Sänger und Produzent

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Neely (Alabama)
 Neely (Mississippi)
 Neely (Tennessee)
 Neely Crossroads (Tennessee)

Siehe auch
 Neely Mansion
 McNeely
 Neeley
 Nelly
 Nély
 Nili